Wybory parlamentarne w Mołdawii w 2019 roku zostały przeprowadzone 24 lutego 2019.

Wybory zakończyły się zwycięstwem Partii Socjalistów Republiki Mołdawii.

System wyborczy 
50 posłów zostało wybranych w ogólnonarodowym okręgu wyborczym, natomiast 51 parlamentarzystów zostało wybranych w okręgach jednomandatowych. Próg wyborczy dla partii politycznych wynosił 6%, natomiast dla bloków politycznych: 8%.

Partie

Wyniki

Przypisy 

2019 w Mołdawii
2019
Mołdawia